Калберсон:

 Калберсон, Чарльз — 21-й губернатор штата Техас, сенатор США от Техаса в 1899—1923 годах
 Калберсон — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.